En la següent llista es compara la mida de les forces nacionals de policia, i la policia per habitant. Una anàlisi realitzada per les Nacions Unides indica una mitjana aproximada de 300 agents de la policia per cada 100.000 habitants l'any 2006. Mentre que només nou països de tot el món donen a conèixer el personal policial valors inferiors a 100 agents per cada 100.000 habitants.

Llista 
 Es tracta d'una llista incompleta de països i dependències, podeu expandir-la fent servir fonts fiables.

 : Només inclou les zones controlades per la República de Xipre.
 : Dades només inclou la França metropolitana.
 : No inclou Security Corps, una força paramiltar.
 : No inclou els policies de Tristan da Cunha.
 : Inclou tant la Policia Civil, també inclou la Gendarmerie (policia militar), i el Fortress Guard (border patrol).
 : Inclou tant la força policial de Vanuatu, i l'ala paramilitar, la Vanuatu Mobile Force.

Referències

Enllaços externs 
 The Tenth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems (Tenth CTS, 2005-2006)
 International Statistics on Crime and Criminal Justice — page 135

països per numero de policies